L'Estany dels Bacivers, o de Morens, és un estany d'origen glacial del terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord.

Éstà situat al sud-est del terme, a prop del límit amb els termes de Mentet, de la comarca del Conflent, i de Setcases, de la del Ripollès. És als peus, a migdia, del Pic dels Bacivers de Prats, al sud de la Coma dels Bacivers, al nord-est del Pic del Gegant i al nord-oest del Coll del Gegant. Desguassa a través de la Ribera de Morens cap al Torrent de Carançà.

Bibliografia

Referències 

Llacs de Fontpedrosa